FFO eller Ffo kan syfta på: 

 FFO – en nazistisk organisation, grundad 1932 i Helsingfors, se Finlands folkorganisation
 Ffo –  signum i SAB för jiddisch